Мария Елизавета Австрийская:
 Мария Елизавета Австрийская (1680—1741) — эрцгерцогиня Австрийская, наместница Нидерландов.
 Мария Елизавета Австрийская (1743–1808) — эрцгерцогиня Австрийская, дочь императора Франца I и императрицы Марии Терезии.